Gij zult niet begeren uws naasten huis etc., een van de Tien geboden (zie aldaar)
Gij zult niet begeren (hoorspel), een Nederlands radiohoorspel van Wim Bischot uit de jaren zeventig